Владимир Фогель:
 Фогель, Владимир Павлович (1902—1929) — советский киноактёр.
 Фогель, Владимир Рудольфович (1896—1984) — германо-швейцарский композитор российского происхождения.